Bataille de Maiduguri (2009)
 Combat de Maiduguri (8 mars 2013)
 Combat de Maiduguri (décembre 2013)
 Bataille de Maiduguri (25 janvier 2015)
 Bataille de Maiduguri ( 2015)